Primera División 1969 (Argentinië)
 Primera División 1969 (Chili)
 Primera División 1969 (Venezuela)